Национальный чемпионат Эквадора по футболу Серия A 1980 () — 22-й сезон чемпионата Эквадора по футболу.

Клубы-участники

Первый этап

Второй этап

Финальный этап

Ссылки 
 Чемпионат Эквадора на rsssf.com

1980
Эквадор
Спорт в Эквадоре в 1980 году